Pygmalion kan avse:

 Pygmalion (kung på Cypern) – en kung och skulptör på Cypern i grekisk mytologi
 Pygmalion (kung i Tyros) – en kung i den feniciska staden Tyros i grekisk mytologi
 Pygmalion (pjäs) – av George Bernard Shaw
 Pygmalion (film) – en brittisk film från 1938 baserad på pjäsen
 Pygmalion (musikalbum) – från 1995 av gruppen Slowdive
 Pygmalion (opera) - en opera av Georg Benda från 1779
 Pygmalion – en opera av Gaetano Donizetti från 1816, se Il Pigmalione